Francis kan avse:
 Franciskus, latinskt mansnamn
 Francis Bertrand (1937–1994), belgisk serieteckare
 Francis, Saskatchewan, ort i Kanada
 Francis (band), folkmusikgrupp från Dalarna
 Francis (film), svensk kortfilm från 2016

Se även 
 Francis Island (flera)